Harburg (Zwaben), een stad in Beieren
 Landkreis Harburg, een district in Nedersaksen 
 Hamburg-Harburg, een stadsdistrict van Hamburg
 Harburg (stadsdeel), een stadsdeel in dit stadsdistrict